Его Императорское Величество Агустин I, Агусти́н де Итурби́де, Агусти́н де Итурбиде-и-Арамбуру (; 27 сентября 1783, Вальядолид, Новая Испания — 19 июля 1824, Падилья, Мексика) — мексиканский военный и государственный деятель, генерал, президент Регентского Совета империи с 24 августа 1821 по 21 мая 1822, первый император Мексики с 18 мая 1822 (принятие конституционной присяги состоялось 21 мая) по 29 марта 1823. Герой войны за независимость и первый правитель независимой Мексики.

Биография 
Агустин де Итурбиде — сын испанского дворянина и креолки.

В 1798 году поступил в испанскую армию, где в 1820 г. дослужился до чина полковника.

В 1809—1810 годах содействовал подавлению восстаний мексиканцев против испанского владычества. Когда в 1810 году началась Война за независимость Мексики, выступил с воззванием, в котором заявил, что хочет видеть Мексику конституционной монархией.

В войне за независимость выделялись такие люди, как Мигель Идальго-и-Костилья, Висенте Герреро, Хосе Мария Морелос. Война длилась одиннадцать лет, пока освободительные войска не вошли в Мехико.

В 1815 году — был назначен Главнокомандующим войсками испанцев в двух провинциях, но в 1816 году был заподозрен испанским правительством в измене и вышел в отставку.

Император 

В 1819 году — вновь вступил в армию, но примкнул к партии инсургентов и в воззвании, изданном 21 февраля 1821 года, потребовал введения в Мексике конституционной формы правления. Число его приверженцев быстро возросло; его войска взяли Мехико, после чего 27 сентября 1821 года он созвал там хунту.

Последняя не смогла прийти к соглашению относительно формы правления, однако гарнизон г. Мехико провозгласили его императором. На следующий день конгресс подтвердил это избрание, и Итурбиде вступил на мексиканский престол под именем императора Агустина I (это решение считалось временным, пока не найдётся какой-нибудь европейский принц, достойный мексиканского престола).

Коронация 

Его коронация состоялась 21 июля 1822 года, священник водрузил на голову императора золотую корону и вручил скипетр. Старший сын Агустин Херонимо де Итурбиде получил титул имперского принца и наследника Мексиканской империи, младшие сыновья, братья и сёстры получили титулы принцев и принцесс, отец императора Хоакин получил титул князя.

Отречение 
Империя столкнулась с давлением со стороны республиканцев, а также военных гарнизонов. Итурбиде, собрав своих верных сторонников, отправился подавлять восстания в провинциях.
Вскоре, однако, финансовые средства правительства истощились. Успешное восстание в Веракрусe под предводительством Л. де Санта-Анны привело к тому, что Итурбиде добровольно сложил с себя полномочия 29 марта 1823 года, письменно мотивировав этот свой шаг стремлением сохранить национальное и государственное единство страны. Конгресс назначил ему и его семье ежегодное содержание, но потребовал при этом, чтобы он покинул страну и выехал за границу. Он эмигрировал в Италию.

Арест и казнь 

В 1824 Итурбиде вернулся из Европы в надежде вернуть себе власть. Мексиканский конгресс объявил его вне закона и постановил предать его смертной казни немедленно по высадке на берег. Тем не менее Итурбиде, переодетый, вступил на мексиканскую землю. Одновременно восстали несколько провинций. Однако он был арестован в штате Тамаулипас и 19 июля расстрелян. Его не раз безуспешно пытались освободить его сторонники и монархисты.

Императорский титул 
Por la Divina Providencia y por el Congreso de la Nación, primer emperador constitucional de México («Божьим Провидением и волей Национального Конгресса, первый конституционный император Мексики»).

Примечания

Источники 
 император Агустин 
 Заявление для всего мира Агустина де Итурбиде или Заметки для истории

Библиография 
 Statement of some of the principal events in the public life of Augustin de Iturbide, written by himself. — , 1824.
 Альперович М. С. Война за независимость Мексики (1810—1824). — : Наука, 1964. — С. 268—338.
 

Императоры Мексики
Монархи, отрёкшиеся от престола
Казнённые монархи
Генералиссимусы
Расстрелянные в Мексике
Военачальники Мексики
Казнённые в Мексике в XIX веке